Ульрих Либбрехт (; 10 июля 1928, Авелгем, Бельгия — 15 мая 2017, Ронсе, Бельгия) — бельгийский учёный, философ, специалист по сравнительной философии. Также известен как историк китайской математики.

Изучал синологию, санскрит и философию в Генте. В 1971 году в Лейденском университете защитил диссертацию, посвященную исследованию китайского математического текста «Девять книг по математике» (кит. 數書九章, «Шу шу цзю чжан») знаменитого математика XIII века Цинь Цзюшао. В 1973 году стал профессором синологии и китайской философии в Католическом университете Лёвена. В 1989 году основал Школу сравнительной философии в Антверпене. В 1995 году основал Школу философии Востока—Запада в Утрехте.

Скончался 15 мая 2017 года в бельгийском городе Ронсе. Причина смерти не разглашается.

Сочинения 
 Chinese mathematics in the thirteenth century. The Shu-shu chiu chang of Ch’in Chiu-shao. Cambridge (Mass,), London, MIT Press, 1973.
 Oosterse Wijsheid voor de Westerse Mens (1974)
 De vinger die naar de Maan wijst (1979)
 Astronoom van de Keizer (1988)
 De Geur van de Roos (1994)
 Oosterse Filosofie, Davidsfonds, (1995)
 Geen muren rond culturen (1995)
 In Arren Moede(1996)
 Inleiding comparatieve filosofie, 4 vols.Van Gorcum, Assen, 1995, 1999, 2002, 2005
 Een Glimlach uit het Oosten, Davidsfonds; (2000)
 Het Antwoordloze Waarom (2001)
 Burger van de Wereld, Damon, Budel, 2001
 Encyclopedie van de Mystiek (2003)
 Mijn Plaats is geen Plaats (2003)
 Drakenaders van mijn Landschap, Lannoo (2004)
 De Geelzucht van Europa (2004)
 Is God dood?, Lannoo (2004)
 Boeddha en Ik, Lannoo (2005)
 Within the four seas, Peeters, Leuven (2007)

Статьи 
 The Concept of Cheng, its Origin, Development and Philosophical Meaning // International Symposium on Confucianism and the Modern World, Taipei, 1987, pp. 301—341;
 Het Concept Natuur in Oost en West // Clusius Lecture, Leiden, 1996, pp. 4-19;
 Chinese Concepts of Time: yü-chou as space-time // Time and Temporality in Intercultural Perspective, 1996, pp. 75-92;
 Filosofische Achtergronden van het Taoïsme // Tao: de Weg van de Natuur, Nijmeegse Studies in de Filosofie van de Natuur en haar Wetenschappen, 5 (mei 1986), pp. 27-37;
 Een oosterse renaissance voor Europa // Samenspraak Herman de Dijn — Ulrich Libbrecht", Kultuurleven, 64.3 (mei 1997), pp. 2-15;
 Grondslagen van het taoïstische Denken // Tijdschrift voor Filosofie (Leuven), 57.1 (maart 1995), pp. 3-35;

Литература 
 Березкина Э. И. Математика древнего Китая. М.: Наука, 1980. По именному указателю.
 Nagel Bruno. A New Approach to Comparative Philosophy through Ulrich Libbrecht‘s Comparative Model // Philosophy East and West. Volume 47, Number 1. January 1997, 75-78.

Примечания 

Философы Бельгии
Философы по алфавиту